Frankenchrist è il terzo album in studio della Hardcore punk band statunitense Dead Kennedys, pubblicato nel 1985.

Tracce

Formazione

Bibliografia

Collegamenti esterni